Села:
 Лисе — Луганська область, Луганський район
 Лисе — Сумська область, Охтирський район

Лисе — гміна в Остроленцькому повіті Мазовецького воєводства
 Лисе — село в гміні Лисе Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Лисе — село в гміні Вишкі Більського повіту Підляського воєводства